«Гарвардский бомж», второе название «История жизни Лиз Мюррей» () — американский фильм режиссёра Питера Ливайна. Премьера состоялась в США 7 апреля 2003 года.

Сюжет 
Фильм основан на реальных событиях. Рассказывает о девушке, которая воплотила в жизнь американскую мечту — добилась всего в жизни сама. Американская семья: отец, мать и две дочери. Отец — алкоголик и наркоман, мать — наркоманка. Две дочери, одна дружит с дедом и ходит в школу, а на долю второй постоянно выпадают испытания. В конце концов, одна дочь остаётся под опекой деда и после смерти матери живёт у него в квартире, а вторая остаётся на улице. Несмотря на то, что ей нечего есть, негде спать, она устраивается в школу и оканчивает её за два года вместо четырёх положенных. Ей дают грант на стипендию, и она поступает в Гарвард. С 2003 по 2006 годы она оставляет университет и заботится о своём больном отце. После смерти отца она возобновила своё образование и в июне 2009 г. становится дипломированным специалистом в области психологии. На основе её жизни в 2003 г. вышел фильм под названием «История жизни Лиз Мюррей», второе название «Гарвардский бомж». Сейчас она работает профессиональным спикером в Вашингтоне, пытаясь вдохновить людей преодолеть их собственные препятствия.

В ролях 
 Тора Бёрч — Лиз Мюррей
  — Питер
  — Давид
 Макила Смит — Крис
 Келли Линч — Джин Мюррей
 Дженнифер Писана — молодая Лиз Мюррей
  — Попс
 Эллен Пейдж — молодая Лиза
 Марла МакЛин — Лиза
 Янтарный Годфри — 'Даун Симус Моррисон — Бобби Джон Фултон — старый ирландский полицейский  — молодой ирландский полицейский Маурелиа Остин — мисс Ванда  — мистер Маки''

Награды и номинации 
 2003 — премия Эмми
 номинация: лучшей актрисе за ведущую роль в мини-сериале или фильме — Тора Берч
 номинация: лучший фильм для телевидения
 номинация: лучшая операторская работа для сериала или фильма — Анита Брандт-Бургун
 2003 — премия  (премия Artios)
 номинация — Лучший кастинг для телевидения фильм недели — Сьюзан Edelman
 2004 — премия 
 премирован — лучшая адаптация мини-сериала или фильма для коммерческого телевидения — Анита Брандт-Бургун

Ссылки 
 
 Homeless to Harvard: The Liz Murray Story at Hollywood.com
 Homeless to Harvard: The Liz Murray Story  at Starpulse.com
 Homeless to Harvard: The Liz Murray Story movie review & synopsis  at Fandango.com
 Homeless to Harvard: The Liz Murray Story at Mylifetime.com

Фильмы-биографии США
Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2003 года
Фильмы о шизофрении
Фильмы Питера Левина